Der J&S Cup 2004 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Warschau. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 24. Februar bis 2. Mai 2004 statt.

Im Einzel gewann Venus Williams gegen Swetlana Kusnezowa mit 6:1 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Silvia Farina Elia / Francesca Schiavone mit 3:6, 6:2 und 6:1 gegen Gisela Dulko / Patricia Tarabini.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den J&S Cup 2004 fand vom 24. bis 26. April 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Warschau